Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Frew McMillan che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-3, 7-6.

Teste di serie 
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1977